Vouillé puede referirse a: 

 Vouillé, comuna de Deux-Sèvres, en Francia; 
 Vouillé, comuna de Vienne, en Francia; 
 Vouillé-les-Marais, comuna francesa en la región de Países del Loira; o 
 Batalla de Vouillé (507 d. C.), en la que los francos derrotaron a los visigodos.